Frans van Teck (1837-1900), zoon van Alexander van Württemberg en Claudine Rhédey van Kis-Rhéde 
Frans van Teck (1870-1910), zoon van de voorgaande en Maria Adelheid van Cambridge